Converge — американская музыкальная группа, образовавшаяся в 1990 году в Бостоне, штат Массачусетс и играющая хардкор-панк в сочетании с экстремальным металом; многие критики называют её в числе первопроходцев жанра маткор.

История группы 
Converge образовали зимой 1990 года в Бостоне вокалист Джейк Бэннон () и гитарист Курт Баллу (); позже в состав пришли Нэйт Ньютон () и ударник Бен Коллер (). Выпустив несколько синглов и поучаствовав в ряде компиляций, группа выпустила дебютный Halo in a Haystack в 1994 году.

За вторым альбомом Caring and Killing (HydraHead Records, 1996) последовал альбом, ознаменовавший серьёзный эволюционный сдвиг: Petitioning The Empty Sky вышел в 1997 году на Equal Vision и продемонстрировал сочетание трэшевых звуковых каркасов и хардкор/панк-структур с эмоциональностью и артистизмом (прежде всего, в вокальном исполнении), ознаменовав и выход групп из андеграунда. Во многом благодаря Converge новый синтез метала и хардкора начал завоёвывать широкую популярность.

В 1998 году на Equal Vision вышел альбом Forever Comes Crashing, записанный при участии Стива Остина (Steve Austin), создателя и идеолога Today is the Day.

Рост технического мастерства был продемонстрирован группой в сплите с Agoraphobic Nosebleed The Poacher Diaries (Relapse Records, 1999); считается, что именно он ознаменовал начало нового этапа в развитии Converge. В 2001 году на Equal Vision вышел альбом Jane Doe.

Converge создали себе серьёзную репутацию и на концертной сцене: группа, прошедшая путь от маленьких клубов до стадионов, выступила на множестве хардкор-фестивалей в середине 90-х, провела американские и всемирные гастроли. В 2002 году Converge в ходе тура Japan Beast Fest 2 выступили на одной сцене с такими группами, как Slayer, Hatebreed и Motörhead.

В конце 2003 года Converge выпустили дебютный DVD The Long Road Home (Deathwish Inc.) Кроме архива живых концертов за последние пять лет, на DVD так же можно найти три полных живых сета Converge и видео «Downpour». В конце января 2004 года вышел двойной Unloved and Weeded Out (Deathwish Inc.), компиляция части дебютного альбома Converge и Caring and Petitioning the Empty Sky, к которой был добавлен ранее неиздававшийся трек «Tremor» — демозапись, созданная до выхода дебютника.

В 2004 году на Epitaph Records вышел альбом You Fail Me, за которым два года спустя последовал No Heroes, спродюсированный участниками группы самостоятельно. Альбом получил положительные отзывы критики, утвердив репутацию Converge как одной из самых влиятельных и новаторских групп американской андеграундной сцены

В 2006 году вышел новый полноформатный альбом группы No Heroes, благоприятно воспринятый критиками и поклонниками.

Спустя 3 года, в 2009 выходит новый полноформатный альбом Axe to Fall.

Сайд-проекты 
Джейк Бэннон занимается живописью и оформлением обложек — в частности, для Poison The Well, American Nightmare и Cave In (не считая релизов Converge). В 2001 году с партнёром Треем Маккарти Бэннон основал Deathwish Inc. — лейбл, созданный для того, чтобы отдать дань хардкор/андерграундной сцене за то, что сцена сделала для них. В числе групп, с которыми лейбл имеет контракты, — Jesuseater, the Blinding Light, Reach The Sky, the Promise, Lewd Acts и Horror Show.

Участники группы активно участвуют и в сторонних проектах: в их числе Old Man Gloom, Supermachiner, Kid Kilowatt, United Nations и Acid Tiger.

Гитарист Курт Баллу продюсировал альбомы Suicide Note, Drowningman, Cave In, Curl up and Die и the Hope Conspiracy в своей звукозаписывающей студии God City Studios.

Дискография 
 1994 — Halo in a Haystack
 1997 — Caring And Killing
 1997 — Petitioning the Empty Sky
 1998 — When Forever Comes Crashing
 2001 — Jane Doe
 2003 — Unloved And Weeded Out
 2004 — You Fail Me
 2006 — No Heroes
 2009 — Axe To Fall
 2012 — All We Love We Leave Behind
 2017 — The Dusk In Us
 2021 — Bloodmoon: I

Состав 
 Джейкоб Бэннон (Jacob Bannon) — вокал, лирика, шоу
 Бен Коллер (Ben Koller) — ударные
 Нэйт Ньютон (Nate Newton) — бас, бэк-вокал
 Курт Баллоу (Kurt Ballou) — гитара, электроника, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 www.convergecult.com. — Официальный сайт Converge.

Металкор-группы США
Хардкор-группы США
Музыкальные коллективы из Бостона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году